Георгий Иванович Беруашвили (1916—1944) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, командир отделения 132-го отдельного сапёрного батальона 38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился в 1916 году в Тбилиси. В 1941 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны на её фронтах. К сентябрю 1943 года командовал отделением 132-го отдельного сапёрного батальона 38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

23-30 сентября 1943 года в районе села Григоровка Каневского района Черкасской области Украинской ССР принимал активное участие в организации переправы 20 орудий, 35 миномётов, 3 зенитных пулемёта, 900 ящиков с боеприпасами, а также 1500 бойцов. В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года, когда получил повреждение паром с орудием, смог оперативно заделать все пробоины и спасти тем самым груз.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармеец Георгий Беруашвили был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Погиб в бою 14 января 1944 года. Похоронен в братской могиле в селе Босовка Лысянского района Черкасской области Украинской ССР.

Был также награждён орденом Красной Звезды и медалью.

Примечания

Литература 

 
 Плиев Б.3. Воины Южной Осетии в боях за Советскую Родину. Тбилиси, 1979. / стр.90-94.
 Днепр — река героев. Киев, 1983. / стр.286.
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии. Тбилиси,1981. / стр.63-65.
 Джиоева М. Герои не умирают. Газета "Южная Осетия",  №54+55 от 9 мая 2015 г.

Ссылки 

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Лысянском районе